Die Fußball-Amateurliga Rheinland 1970/71 war die 19. Saison der 1. Amateurliga, dem Vorgänger der Verbandsliga Rheinland, auch Rheinland-Liga genannt. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Rheinlandmeister wurde die Spvgg Andernach. Die Sportfreunde Eisbachtal nahmen als Rheinland-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1971 teil, scheiterten im Viertelfinale am SC Jülich (Mittelrhein).

Den Abstieg in die 2. Amateurliga mussten der FV Rheingold Rübenach und die Amateure von Eintracht Trier antreten. Für die nachfolgende Saison 1971/72 kamen als Aufsteiger aus der 2. Amateurliga die ESG Betzdorf, der SV Leiwen und der SV Remagen.

Weblinks 
 Ehrentafel Rheinlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Rheinland 1970/71 bei f-archiv.de
 1. Amateurliga Rheinland 1970/71 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik, abgerufen am 8. März 2022

Fußballsaison 1970/71
1970